Adra hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Adra, municipio de la provincia de Almería, Andalucía, España.
 Adra (Siria), ciudad de Siria, 40 km al noreste de Damasco.
 Adra (India) ciudad del distrito de Purulia, Bengala Occidental, India.
 Adra (Estonia), aldea del municipio de Harku, Estonia.

Biología
 Adra (género), género de polillas.